Euphilomedes är ett släkte av kräftdjur. Euphilomedes ingår i familjen Philomedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Euphilomedes